Ле́нинский проспект — проспект в Ленинском районе Донецка. Назван в честь Владимира Ильича Ленина.

Идёт от площади Коммунаров до южной границы города. До 1980-х годов Ленинский проспект имел другое направление. Он проходил от площади Коммунаров до улицы Олимпиева и далее шёл через частную застройку вдоль трамвайного маршрута № 8. К нему примыкала Ждановская улица, которая шла от ОЦКБ до южной границы города. Затем улица Жданова была расформирована и стала частью Ленинского проспекта, который изменил своё направление. Однако дома в частном секторе по маршруту 8-го трамвая остались приписаны к Ленинскому проспекту.

Ленинский проспект разделяет два района Донецка — Ленинский и Кировский. Кировский район находится к западу от проспекта, а Ленинский район к востоку от проспекта.

К проспекту примыкают следующие микрорайоны: «Южные склоны», «Солнечный», «Звёздный», «Мирный», «Голубой», «Широкий».

На проспекте располагаются 
 Цирк «Космос»
 Офис интернет-провайдера «Trinity» 
Городская детская стоматологическая поликлиника
Памятник жертвам холокоста
 Памятник жертвам фашизма
 супермаркет «Обжора»
 33 школа
 магазин «Армения» (построен в рамках строительства в Донецке торговых комплексов, которые были посвящены одной из братских республик СССР)
 45 школа
 ОЦКБ
 Храм Александра Невского
 Хореографическая школа № 1
 Мариупольская развилка
 Завод Киев-Конти
 Завод Nord
 супермаркет «Metro»

Пересечения с другими улицами 
Начиная от площади Коммунаров и заканчивая выездом из города, к Ленинскому проспекту примыкают, а также пересекают его следующие улицы:
 Стадионная улица
 улица Ивана Ткаченко
 улица Куйбышева
 улица Профессоров Богославскких
 улица Рослого
 улица Луговцова
 улица Олимпиева
 улица Воровского
 Нарпитовская улица
 улица Бардина
 улица Кирова
 Арктическая улица
 улица Савельева
 Магистральная улица
 Камчатская улица
 улица Суханова
 улица Тютчева
 улица Казановой
 Передовая улица
 Днепродзержинская улица
 Адонисовая улица
 улица Куприна
 Одесская улица
 улица Шутова

Транспорт 
В начале проспекта находится Южный автовокзал.

На Ленинском проспекте расположены следующие остановки городского транспорта Донецка:
 «Цирк»
 «Обжора»
 «улица Куйбышева»
 «ОЦКБ»
 «Южные склоны» (официально — «ул. Арктическая») — микроавтобусы: 25, 41, 42, 86; автобусы: 41, 42, 77.
 «Мариупольская развилка» (официально — «ул. Кирова». Интересно, что автобусы, следующие в центр города из Кировского и Петровского районов заходят на эту остановку, уже преодолев на своем маршруте существенную часть этой улицы и свернув с неё, собственно, на Ленинский проспект (кроме 77 маршрута). В обратном же направлении эта остановка для таких автобусов расположена на ул. Кирова и носит название «Ленинский проспект». Такое название можно было бы принять для маршрутов, которые пересекали бы в данном направлении по ул. Кирова Ленинский проспект, не сворачивая на него, но на сегодня таковых попросту не существует) — микроавтобусы: 25, 35-A, 35-Б, 73, 73-А, 73-Б, 41, 42, 86; автобусы: 35, 41, 42, 73-А, 77.
 «NORD» — микроавтобусы: 25, 35-A, 35-Б, 73, 73-А, 73-Б; автобусы: 35, 73-А, 77.
 «Мирный», «Солнечный», «Звёздный» — микроавтобусы: 25, 35, 35-Б, 57, 73, 73-А, 73-Б, 87; автобусы: 35, 73-А, 77; троллейбусы: 17, 20, 21.
 «Молокозавод» — микроавтобусы: 25, 35-A, 35-Б, 57, 73, 73-А, 73-Б, 87; автобусы: 35, 73-А; троллейбусы: 21.
 «Голубой» — микроавтобусы: 25, 35-A, 35-Б, 57, 73, 73-А, 73-Б, 87; автобусы: 35, 37, 73-А; троллейбусы: 21.
 «Metro» — микроавтобусы: 35-A, 35-Б, 57, 73, 73-А, 73-Б, 87, 25, 37; автобусы: 35, 37, 73-А; троллейбусы: 21.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Улицы Донецка
Улицы, названные в честь Владимира Ленина